Кроче (Croce) — итальянская фамилия, а также топоним.

Известные носители 
 Кроче, Бальдассаре (1558—1628) — итальянский живописец.
 Кроче, Бенедетто (1866—1952) — итальянский интеллектуал, критик, философ, политик, историк.
 Кроче, Джим (1943—1973) — американский певец.
 Кроче, Джованни (1557—1609) — итальянский композитор.
 Кроче, Джулио Чезаре (1550—1609) — итальянский писатель, драматург и поэт.
 Кроче, Карло (род. 1944) — молекулярный генетик.

Топоним 
 Кроче — коммуна во Франции, департамент Верхняя Корсика.

См. также 
 Санта-Кроче